archidux – arcyksiążę
 Archidux – rodzaj skorka